Чемпионат мира по футболу среди бездомных — футбольный турнир среди лиц со статусом «бездомный», ежегодно проводящийся при финансовой поддержке со стороны союза УЕФА и Международной Сети Уличных Газет (INSP).

Соревнование ставит своей задачей развитие массового футбола, а также работу с бездомными и изгоями общества (социально исключёнными) со всего мира. Организаторы полагают, что таким образом общество начинает видеть в бездомных таких же людей и становится более гуманным по отношению к ним.

В то же самое время турнир оказывает высокий уровень влияния на самих его участников, придаёт им уверенности в собственных силах, помогает решать насущные проблемы. По статистике, каждое соревнование изменяют в лучшую сторону жизни 77 участников из ста. Они перестают употреблять алкоголь и наркотики, находят себе жильё, работу, начинают заниматься спортом и учиться, налаживают отношения с семьёй и близкими.

Многие бездомные даже становятся игроками и тренерами в полупрофессиональных и профессиональных клубах. «Манчестер Юнайтед» приобрёл Бебе за 7,4 миллиона фунтов в августе 2010 года у «Витории», в которой тот пробыл всего пять недель. На футболиста обратили внимание, когда он выступал на чемпионате мира среди бездомных, где представлял сборную Португалии.

Союз европейских футбольных ассоциаций отчисляет на содержание турнира все штрафы, выплачиваемые футбольными клубами и сборными в соревнованиях под эгидой УЕФА. Каждый из матчей турнира проводится по правилам «уличного футбола», на асфальтовых покрытиях и длится 15 минут. Состав команды может быть смешанным, туда могут входить как мужчины-бездомные, так и женщины.

Команды Чили, Бразилии, Шотландии, Италии и Мексики становились чемпионами дважды; России, Украины, Австрии и Афганистана — единожды.

Турниры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Результаты на сайте RSSSF

Бездомность
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Бездомные